Ryde kan avse:

Personer med efternamnet Ryde eller Rydé
 Annbritt Ryde (född 1937), målare och lyriker
 Anne-Lie Rydé (född 1956), sångerska
 Felix Ryde (född 1970), astrofysiker, professor
 Folke Ryde (1897–1981), matematiker
 Hans Ryde (född 1931), fysiker
 Jessica Ryde (född 1994), handbollsmålvakt
 Kurt Rydé (1921–2017), företagsledare
 Lars Ryde (1915–1983), finländsk organist och kördirigent
 Nils Ryde (1906–1996), fysiker
 Nils Ryde (astronom) (född 1970)
 Siw Ryde-Höckert (född 1945), finländsk organist
 Sven Ryde (1902–1994), apotekare
 Tomas Ryde (född 1960), handbollstränare
 Ulf Ryde (född 1963), teoretisk kemist

Geografi

Australien
 Ryde, New South Wales – kommuun, förort tiill Sydney
 East Ryde  – stadsdel
 North Ryde – stadsdel
 West Ryde  – stadsdel

Storbritannien
 Ryde, Isle of Wight – stad och civil parish

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn